Давньоугорські племена — історична конфедерація угорських племен, що внесли початковий вклад в етногенез сучасних угорців.
 Фіно-угорські народи — група народів, що мають споріднені мовні риси (фіно-угорські мови уральської мовної родини).